Nikol'sk,   è un toponimo russo che può riferirsi a:
Nikol'sk: cittadina della oblast' di Penza;
Nikol'sk: cittadina della oblast' di Vologda;
Nikol'sk: nome della città di Ussurijsk negli anni dal 1917 al 1926.

Pagine correlate 

 Nikol'skij